Louie est une variante orthographique américaine de Louis.

Personnes réelles 
 Marcie Louie (1953-), joueuse de tennis américaine.
 Louie Bellson (1924-2009), batteur, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre de jazz américain.
 Louie Anderson (1953-2022), acteur américain.
 Louie B. Nunn (1924-2004), politicien américain et gouverneur du Kentucky.
 Louie Giglio (1958-), pasteur baptiste américain.

Œuvres de fiction 
 Louie, neveu de Donald Duck s'appelle en français Loulou (il est le frère de Riri et Fifi) ;
 Louie le lion des montagnes, un personnage de Disney ;
 Louie est une série télévisée américaine créée, réalisée et interprétée par Louis C.K. ;
 Louie, titre original de la série d'animation Didou.
 Louie est le roi de la jungle dans le livre de la jungle de Disney.

 Musique 
 Louie Louie'' est une célèbre chanson de rock américaine. Chanson interprétée par les Kingsmen en 1963 puis reprise par Iggy Pop.

Jeux vidéo 
 Louie est un personnage dans le jeu Pikmin 2.